El Condado de Chesterfield es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Chesterfield en Carolina del Sur.
 Condado de Chesterfield en Virginia.